Kacza zupa – amerykański film z 1927 roku (w rolach głównych: Flip i Flap)
 Kacza zupa – amerykański film z 1933 roku (w rolach głównych: bracia Marx)